Verospi ist der Familienname folgender Personen:

 Fabrizio Verospi (1571–1639), italienischer Kardinal
 Girolamo Verospi (1599–1652), italienischer Kardinal und Bischof